Radiatore – sinonimo di calorifero, dispositivo per il riscaldamento degli ambienti
 Radiatore – dispositivo che provvede al raffreddamento a liquido nei motori a combustione interna
 Radiatore – singolare di radiatori, tipo di pasta

Altri progetti